Usada na Classificação UIC Britânica (Co'Co'+Co'Co' Classificação UIC), este tipo de locomotiva possui quatro truques de rodeiros iguais, sendo que três eixos são tracionados. Elas eram máquinas duplas ligadas permanentemente, fazendo uma especie de locomotiva articulada. Uns exemplos são os modelos GE da Union Pacific o GE UP26 e GE UP29 com 8500 hp de potência.

Classificações similares:

 Classificação AAR: C-C+C-C
 Classificação UIC Francesa: Co'Co'x2
 Classificação Suíça: 12/12

Ver também 
 Classificação de locomotivas
 :Categoria:Locomotivas por arranjo de rodeiros
 :Categoria:Classificação de locomotivas a vapor
 :Categoria:Classificação de locomotivas UIC
 :Categoria:Classificação de locomotivas AAR
 :Categoria:Locomotivas Co-Co+Co-Co

Locomotivas por arranjo de rodeiros
Classificação de locomotivas UIC
Locomotivas Co-Co+Co-Co